De DFB-Pokal 1979–1980 was de 37ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 24 augustus 1979 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 4 juni 1980 met de finale in het Parkstadion in Gelsenkirchen, die onder leiding stond van scheidsrechter Heinz Aldinger. Aan het toernooi deden 128 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1979/80
2. Bundesliga 1979/80
Finale DFB-Pokal 1980

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1979/80